Gilman är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred G. Gilman (1941–2015), amerikansk biokemist, nobelpristagare
 Charlotte Perkins Gilman (1860–1935), amerikansk författare och feminist
 Daniel Coit Gilman (1831–1908)), amerikansk pedagog
 Dorothy Gilman (1923–2012), amerikansk deckarförfattare
 Jared Gilman (född 1998), amerikansk skådespelare
 John Taylor Gilman (1753–1828), amerikansk politiker, federalist, guvernör i New Hampshire
 Nicholas Gilman (1755–1814), amerikansk politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant och senator för Nrw Hampshire
 Nicholas Paine Gilman (1849–1912), amerikansk nationalekonom och lärare
 Thomas Gilman (född 1994)), amerikansk brottare 

Engelska efternamn